

Persone
 Bruno Cazzaro (1950) – politico italiano
 Savino Bernardo Maria Cazzaro Bertollo (1924-2017) – arcivescovo cattolico italiano
 Stefano Cazzaro (1953) – ex arbitro di pallacanestro italiano